Isola Hermit nell'Oceano antartico
 Isola Hermit in Maine
 Isola Hermit in Maryland
 Isola Hermit in Wisconsin
 Isole Hermit in Papua Nuova Guinea